Escabiosa puede referirse a:
 El nombre común de la planta Knautia arvensis.
 El nombre común de la planta Scabiosa atropurpurea.
 El nombre común de la planta Scabiosa succisa.
 El nombre común de la planta Papaver hybridum.
 El nombre común de la planta '''''Mantisalca salmantica.